Marcus Verus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Annius Verus († nach 135), römischer Politiker und Senator
 Marcus Caesius Verus († nach 161), römischer Centurio
 Marcus Milonius Verus Iunianus, römischer Offizier
 Marcus Vindius Verus, römischer Suffektkonsul 138